Secondi è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Secondo.

Origine e diffusione 
Cognome piuttosto raro, è presente prevalentemente nel milanese e nel ternano.

Potrebbe derivare dal prenome Secondo.

In Italia conta circa 176 presenze.

La variante Secondo è tipicamente pugliese, soprattutto barese e tarantina.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani